Shah wa Arus Dam är en dammbyggnad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Shah wa Arus Dam ligger  meter över havet.

Terrängen runt Shah wa Arus Dam är varierad, och sluttar brant österut. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Hindū,  meter över havet,  kilometer nordväst om Shah wa Arus Dam. Närmaste större samhälle är Paghmān,  kilometer sydväst om Shah wa Arus Dam. 

Trakten runt Shah wa Arus Dam består i huvudsak av gräsmarker. Runt Shah wa Arus Dam är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Kabul (provins)